Karl Lotz ist der Name folgender Personen:
* Karl Lotz (Politiker, 1823) (1823–1875), deutscher Politiker (Bayern) 
 Karl Lotz (Politiker, 1889) (1889–1950), deutscher Politiker (SPD) 
 Karl Lotz (Politiker, 1891) (1891–1973), deutscher Politiker (KPD) 
 Karl Heinz Lotz (* 1946), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent

Siehe auch:
 Károly Lotz (Karl Anton Paul Lotz; 1833–1904), deutsch-ungarischer Maler